Maddie Fitzpatrick est un personnage de La Vie de palace de Zack et Cody, elle est interprétée par Ashley Tisdale.

Sa famille

Son nom complet est Madeline Margaret Genevieve Miranda Catherine Fitzpatrick, dite « Maddie. » Sa mère s'appelle Margie et son père Irving, et elle a en tout 10 frères et sœur, trois dont on ne connaît pas le nom (deux frères et une sœur). Les autres s'appellent Liam, Genevieve, Danny, Francesca, Emma, Claire, et Hannah. Parmi ses quatre grands-parents, on ne connaît le nom que d'une de ses grands-mères, nommée Marilyne. L'autre est appelée Granny, un de ses grands-pères Grandpa (dans la version anglophone), et le troisième n'est pas plus mentionné que cela. Elle a deux tantes, Bessie et Eileen, et un oncle nommé Seamus (comme un personnage dans Harry Potter, et oui ).

Lorsque la série commence, le personnage de Maddie a 15 ans, et l'actrice Ashley Tisdale en a alors 23, quand elle se termine (pour La Vie de Palace, car Maddie ne fait pas partie de la série dans La Vie de Croisière), Maddie a alors environ 18 ans.

Résumé de Maddie

Jeune vendeuse de confiseries à l'hôtel Tipton dans La Vie de palace de Zack et Cody. Zack est très amoureux d'elle, et même si Cody lui montre de l'intérêt au cours de la série, Zack l'est depuis le début et le reste tout du long. Elle est aussi la meilleure amie de London, fille du propriétaire de l'hôtel Tipton où elle travaille donc. Elle n'est pas présente dans la vie de croisière de Zack et Cody car l'actrice tournait dans High School Musical 3 : Nos années lycée, à l'exception d'une apparition dans l'épisode 13 (Maddie en croisière) de la saison 1, où Zack doit la sauver d'un mariage forcé avec un prince de huit ans. Maddie embrasse Zack à cet épisode pour lui donner du courage, mais ils ne sortent pas ensemble à la fin.

Maddie est représentée comme une élève brillante et studieuse, travailleuse, qui est dans une école religieuse, où London finit par être envoyée par son père à cause de son mauvais comportement et ses mauvaises notes, et elle finit par en être également renvoyée et se retrouve en école publique.

Le caractère de Maddie

Madeline est pour l'écologie et le respect de lenvironnement, et l'attitude désinvolte de London la sidère, et l'énerve même parfois. Cependant, quand elle peut goûter à la vie de riche, elle ne peut s'empêcher d'être exaltée et d'être comme dans un rêve, une petite fille qui rêve d'être une princesse. Alors qu'un couple célèbre se marie à l'hôtel, elle critique le manque de conscience écologique de ceux qui arrivent en limousine (épisode 5 saison 1 Une photo en or) alors que quelque temps plus tôt (épisode 3 saison 5 Le Mensonge de Maddie'') elle s'amusait à crier dans le toit ouvrant d'une limousine alors qu'elle fait croire à un garçon de passage à l'hôtel qu'elle est riche pour ne pas lui déplaire. Elle n'aime pas qu'on lui fasse remarquer qu'elle est timide ou coincée, et fait en sorte de montrer le contraire, ce qui échoue assez souvent et créé des situations assez cocasses.

Personnage de Zack et Cody